Chinmoku (jap. , dt. „Schweigen“) ist:

 der Originaltitel des Romans Schweigen (Roman) von Endō Shūsaku (1966)
 Chinmoku (Film), japanischer Spielfilm von Masahiro Shinoda, Adaption des Romans (1971)
 Chinmoku (Oper), Oper in zwei Akten von Matsumura Teizō, Adaption des Romans (1993)

Siehe auch:
 Silence (Film), Spielfilm von Martin Scorsese (2016), weitere Adaption von Endō Shūsakus Roman